Мале мачке (лат. -{Felinae}-) су потпородица породице мачака (-{Felidae}-). Већина врста из ове потпородице је мале или средње величине, али има и неколико већих врста као што су гепард и пума. Најстарији фосили малих мачака потичу од врсте -{Felis attica}- из касног Миоцена, који су стари 9 милиона година и пронађени су у западним деловима Евроазије.

Опис 
Имају оштро чуло вида. Мале мачке имају издужене зенице, док су код великих мачака кружне. Чуло слуха им је такође веома оштро. Уши могу померати независно једно од другог. Мале мачке су месождери, а оштра чула им олакшавају проналажење плена. Не могу да ричу као велике мачке, али могу да мјаучу, преду, вриште и реже.

Систематика

Класификација 
 Потпородица: Felinae (мале мачке)
 Род: Acinonyx (гепард)
 Acinonyx jubatus (гепард)
 †Acinonyx aicha
 †Acinonyx intermedius
 †Acinonyx pardinensis (дивовски гепард)
 Род: Caracal (каракал)
 Подрод: Caracal (каракал)
 Caracal caracal (каракал)
 Подрод: Profelis
 Caracal aurata (афричка златна мачка)
 Род: Catopuma
 Catopuma badia (борнејска мачка)
 Catopuma temminckii (азијска златна мачка)
 Род: Felis (мачка)
 Felis bieti (кинеска планинска мачка)
 Felis catus (домаћа мачка)
 Felis chaus (мочварна мачка)
 Felis lybica (афричка дивља мачка)
 Felis margarita (пустињска мачка)
 Felis silvestris (европска дивља мачка)
 †Felis lunensis
 Подрод: Microfelis
 Felis nigripes (црнонога мачка)
 Род: Herpailurus
 Herpailurus yagouaroundi (јагуарунди)
 Род: Leopardus
 †Leopardus vorohuensis
 Подрод: Leopardus
 Leopardus pardalis (оцелот)
 Leopardus wiedii (маргај)
 Подрод: Oncifelis
 Leopardus geoffroyi (Жофројева мачка)
 Leopardus guigna (кодкод)
 Leopardus guttulus (јужна тиграста мачка)
 Leopardus tigrinus (онцила)
 Подрод: Oreailurus <---[парафилетски подрод]
 Leopardus colocolo (колоколо)
 Leopardus jacobitus (андска мачка)
 Род: Leptailurus
 Leptailurus serval (сервал)
 Род: Lynx (рис)
 Lynx canadensis (канадски рис)
 Lynx lynx (обични рис)
 Lynx pardinus (иберијски рис)
 Lynx rufus (риђи рис)
 †Lynx issiodorensis
 †Lynx rexroadensis
 †Lynx thomasi
 Род: Otocolobus
 Otocolobus manul (Паласова мачка)
 Род: Pardofelis
 Pardofelis marmorata (мраморна мачка)
 Род: Prionailurus
 Подрод: Ictailurus
 Prionailurus planiceps (суматранска мачка)
 Подрод: Prionailurus <---[парафилетски подрод]
 Prionailurus bengalensis (леопардаста мачка)
 Prionailurus javanensis (сундска леопардаста мачка)
 Prionailurus rubiginosus (риђа мачка)
 Prionailurus viverrinus (мачка риболовац)
 Род: Puma (пума)
 Puma concolor (пума)
 †Puma pardoides
 †Puma pumoides (евроазијска пума)
 Род: †Miracinonyx (амерички гепард)
 †Miracinonyx inexpectatus
 †Miracinonyx trumani
 Род: †Sivapanthera
 †Sivapanthera arvernensis
 †Sivapanthera brachygnathus
 †Sivapanthera linxiaensis
 †Sivapanthera padhriensis
 †Sivapanthera pleistocaenicus
 †Sivapanthera potens

Филогенија 
Доле приказани кладограми представљају филогенетске везе потпородице мале мачке.

Референце

Литература 

 Wozencraft, W.C.. "Order Carnivora". In Wilson, D.E.; Reeder, D.M. "Mammal Species of the World: A Taxonomic and Geographic Reference" . Johns Hopkins University Press. . .

Спољашње везе